BDW peut faire référence à :
  Potsdam Medienstadt Babelsberg, une désignation codée d'une gare de Berlin ;
 Bart De Wever, un homme politique belge ;
  ;
  Bild der Wissenschaft, un mensuel allemand de vulgarisation scientifique ;
 Billy Dee Williams, un acteur américain ;
 , un texte religieux ;
 Brandon De Wilde, un autre acteur américain ;
 Brussel Deze Week, un journal néerlandophone de la région de Bruxelles ;
  Bundesverband deutscher Wasserkraftwerke, une association professionnelle des exploitants de centrales hydrauliques en Allemagne ;
 Business Data Warehouse, un service de stockage des données d'entreprise.